

Лейк-Батлер — місто в окрузі Юніон, штат Флорида
 Лейк-Батлер — переписна місцевість в окрузі Орандж, штат Флорида